La donna perduta – film del 1921 di Guglielmo Zorzi
La donna perduta – film del 1940 di Domenico Gambino